Meaker ist der Familienname folgender Personen:
 Emeline Meaker (1838–1883), US-amerikanische Mörderin
 Marijane Meaker (1927–2022), US-amerikanische Schriftstellerin